Doberauer ist der Familienname folgender Personen:

 Anke Doberauer (* 1962), deutsche Malerin
 Wolfgang Doberauer (1921–2013), deutscher Wirtschaftsjurist